In My Life, George Martin-album (1998)
Egy életen át (In My Life), az In My Life album készítéséről szóló televíziós műsor (1998)
In My Life, Beatles-dal a Rubber Soul albumról (1965)
In My Life Johnny Cash-dal
In My Life George Osbourne-dal
In My Life, Kim Wilde-dal
In My Life, The rasmus-dal